Джеймс Грант:
  — британский генерал, участник американской войны за независимость.
 Грант, Джеймс Бентон (1848—1911) — американский политик, третий губернатор Колорадо.
 Грант, Джеймс Огастас (1827—1892) — шотландский исследователь восточной экваториальной Африки.
 Грант, Джеймс Хоуп (1808—1875) — британский генерал, прославившийся участием в «малых войнах» Британской империи XIX века.